Háló (eszköz)
 Háló, matematikai fogalom
 Háló, magyarországi keresztény közösség
 Háló, folyóirat
 Háló, szlovákiai párt
 Világháló

Lásd még 
 Halo (egyértelműsítő lap)

en:Net
de:Netz
io:Reto
ja:網
nds:Nett
sv:Nät